Леони́д Ви́кторович Корни́лов (9 марта 1937 года — 5 ноября 2007 года) — русский писатель, журналист, публицист. Сын писателя Виктора Драгунского.

Биография 
Леонид Викторович Корнилов родился в 1937 году. Сын Виктора Драгунского и его первой жены, актрисы Елены Петровны Корниловой.
Закончил МГУ, экономический факультет.
Долгие годы он работал в «Известиях», «Неделе» (еженедельное приложение к «Известиям»).
Занимал пост ответственного секретаря, а позже — заместителя главного редактора «Недели».
Работал собкором «Известий»: в Чехословакии и Польше. Учредил газетную полосу «Экспертиза».
Cоздал издательство «Маросейка».

Жил в Москве на Селезнёвской улице, дом 34.
Скончался 5 ноября 2007 года.
Л. В. Корнилов похоронен на Введенском кладбище (участок 10).

Семья 
 Мать: Елена Петровна Корнилова, актриса.
 Отец: Виктор Юзефович Драгунский, писатель.
 Единокровный брат: Денис Драгунский, писатель, журналист.
 Племянница: журналистка и дизайнер Ирина Драгунская.
 Единокровная сестра: Ксения Драгунская, драматург и прозаик.
 Племянник: Артём.
 Дочь: Лика (Лидия Леонидовна) Корнилова.
 Брат бабушки: Исаак Львович Драгунский (1892—1938), до 1924 года председатель Гомельского губернского суда, затем прокурор Ивановской Промышленной области (1931—1934) и Азовско-Черноморского края (1934—1937), расстрелян.

Библиография 
Леонид Викторович — автор книг:
 1965 — «Сказочная сила»,
 1965 — «Останутся в памяти»,
 1969 — «Торговая реклама: экономика, искусство».
 1974 — «Образ жизни — советский!»,
 1978 — «От глашатая до неона»,

 1981 — «Эти удивительные ветераны» (соавтор: Эдуард Моисеевич Церковер),
 2008 — «Раз в жизни: несерьёзные заметки в жанре баек и журналистского трёпа».

Цитата 
Денис Викторович Драгунский:
…мне вспоминается мой старший брат Леонид Викторович Корнилов. Он носил фамилию своей матери, первой жены нашего с ним отца. Он умер 5 ноября 2007 года… Мой брат был журналист незаурядный, причём не только и не столько пишущий (или берущий интервью), сколько редактор. Опять же не в смысле работы над чужими текстами, а в смысле делания газеты. Он был из коллектива знаменитой в 1960—1970-х годах газеты «Неделя» (приложение к «Известиям») — сначала ответственный секретарь, потом замглавного. Он был мастером создания номера, его архитектором, виртуозом сочинения полосы и разворота, изобретателем шапок и подзаголовков, артистом рубрик и подписей к рисункам и фотографиям. Кроме того, организатором материалов. Это на самом деле редкий дар.

Я часто заходил к нему в редакцию и прекрасно помню особый редакционный воздух семидесятых…

Примечания

Ссылки 
 Памяти Леонида Корнилова

Выпускники экономического факультета МГУ
Похороненные на Введенском кладбище